Lebenszeichen steht für:

 in der Medizin die erkennbaren Vitalfunktionen
 im Rechtswesen das letzte nachweisliche Lebensdatum eines Vermissten oder Verschollenen, siehe Vermisste Person

Werktitel:
 Lebenszeichen (Film), deutscher Spielfilm von Werner Herzog (1968)
 Lebenszeichen (Album), Live-Musikalbum von Reinhard Mey (1997)
 Lebenszeichen – Proof of Life, US-Thrillerdrama von Taylor Hackford (2000)
 Lebenszeichen (Mahnmal) in Schwäbisch Gmünd (2019)

Siehe auch:
 Kein Lebenszeichen (US-Krimi 2002)